Le sigle WRX peut désigner :

Véhicules 
 Subaru Impreza WRX, un véhicule produit par Subaru entre 1992 et 2014 ;
 Subaru WRX, un véhicule produit par Subaru à partir de 2015.

Sport Automobile 
 Championnat du monde de rallycross FIA, connu aussi sous les noms FIA World Rallycross Championship ou World RX.